Фёдор Алексеевич Григорьев (1850 — 1926) — русский и советский военный педагог; генерал от артиллерии (1917).

Биография 
В службу вступил в  1868 году, в 1870 году после окончании Орловского Бахтина кадетского корпуса, Павловского военного училища и Михайловского артиллерийского училища произведён в подпоручики и выпущен в 7-ю конно-артиллерийскую бригаду. В 1872 году произведён в поручики.

В  1876 году после окончания Михайловской артиллерийской академии по I разряду переведён в лейб-гвардию. В 1877 году произведён в подпоручики гвардии с назначением обер-офицером для поручений при директоре Охтинского порохового завода. В 1880 году произведён в штабс-капитаны гвардии, с 1881 года назначен инспектором классов Пиротехнической артиллерийской школы. В 1888 году произведён в капитаны гвардии, в 1893 году в полковники.

С  1901 года назначен директором  Михайловско-Воронежского кадетского корпуса. В 1902 году «за отличие по службе» произведён в генерал-майоры. С 1905 года назначен директором Первого кадетского корпуса. 
В 1908 году «за отличие по службе» произведён в генерал-лейтенанты. 
В 1917 году произведён в генералы от артиллерии с увольнением в отставку.

После 1917 года на службе в РККА, преподаватель военно-учебных заведений. Умер в 1926 году в Ленинграде.

Семья 
 Жена: Наталья Дмитриевна урождённая Прилуцкая; внучка академика К. И. Арсеньева; племянница академика К. К. Арсеньева.
Дети:
Артёмий
Юрий
Вера

Примечания

Литература

Ссылки 

Генералы от артиллерии (Российская империя)
Выпускники Орловского кадетского корпуса
Выпускники Павловского военного училища
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Выпускники Михайловской артиллерийской академии
Директора Воронежского кадетского корпуса
Директора Первого кадетского корпуса